Землетрясение в Белуджистане:

 Землетрясение в Белуджистане (1935)
 Землетрясение в Белуджистане (1945)
 Землетрясение в Белуджистане (2013)
Землетрясение в Белуджистане (2021)

См. также 

 Землетрясение в Систане и Белуджистане 2013 года